Bureau Bijzondere Opdrachten
 De ICAO-code voor de luchtvaartmaatschappij Flybaboo
 β-bariumboraat

 Bundesbahnen Österreich